Gawron ist der Familienname folgender Personen:

 Marcin Gawron (* 1988), polnischer Tennisspieler
 Monika Gawron (* 1946), deutsche Politikerin